Повіт Хосу
Хосу (Ґіфу)